Lotus T127 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами, спроектированный и построенный малайзийской командой Lotus Racing для участия в сезоне 2010 Формулы-1. Пилоты команды - Ярно Трулли и Хейкки Ковалайнен. Официальная презентация нового болида состоялась в Лондоне 12 февраля 2010 года. Первые тесты нового болида прошли 17 февраля 2010 года на трассе Херес. За руль сел тест-пилот команды малаец Файруз Фаузи.

История выступлений 

На квалификации первого этапа Ярно Трулли и Хейкки Ковалайнен квалифицировались двадцатым и двадцать первым соответственно, уступив из новых команд лишь пилоту Virgin Racing и бывшему напарнику Трулли — Тимо Глоку. В гонке команда могла стать первой командой из новичков, кто смог добраться до финиша обеими машинами, но за несколько кругов до финиша у итальянца начались проблемы с гидравликой и он не смог финишировать.

Шасси Lotus T127 не позволило пилотам Lotus Racing заработать очков в дебютном сезоне, но сезон стал успешным. Команда стала лучшей из новичков, заняла десятое место в Кубке Конструкторов и получила призовые выплаты от руководства Чемпионата.

Результаты выступлений в Формуле-1 

 Не финишировал, но был классифицирован, т.к. преодолел более 90% дистанции.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея презентации Lotus T127
 2010: Итоги сезона: Lotus Racing

Шасси Lotus Формулы-1